Arthur Hind (industrijalac) (1856. – 1933.), američki industrijalac i filatelist
Arthur Charles Hind, indijski reprezentativac u hokeju na travi i olimpijski pobjednik
Arthur Mayger Hind (1880. – 1957.), povjesničar umjetnosti